Rach steht für:
 Rach Gia, Hauptstadt der vietnamesischen Provinz Kien Giang
 Rach (Sankt Peter ob Judenburg), Ortschaft und Katastralgemeinde in der Gemeinde Sankt Peter ob Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark

Personen:
 Christian Rach (* 1957), deutscher Koch
 Louis Theodor Rach (1821–1859), deutscher Paläontologe und Botaniker in Russland
 Rudolf Rach (* 1939), deutscher Verleger

RACH ist die Abkürzung für:
 Random Access Channel

Siehe auch:
 Rach, der Restauranttester
 Rachs Restaurantschule

RACH